

Населені пункти та їхні частини

 Білий Луґ — село в гміні Здунська Воля Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Білий Луґ — село в гміні Пражмув Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Білий Луґ — село в гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Білий Луґ — село в гміні Шудзялово Сокульського повіту Підляського воєводства
 Білий Луґ — село в гміні Слупія Конецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Білий Луґ — частина міста Кендзежин-Козьле в Кендзежинсько-Козельському повіті Опольського воєводства
 Білий Луґ — частина села Бервце в гміні Єдлінськ Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Білий Луґ — частина села Опатув у гміні Ленка-Опатовська Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Білий Луґ — осада в гміні Кохановіце Люблінецького повіту Сілезького воєводства

Примітки